Dendrodoa är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av MacLeay 1825. Dendrodoa ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Dendrodoa